Mit RVOG wird bezeichnet das
 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz der Schweiz (SR 172.010)
 Gesetz über die Regierungs- und Verwaltungsorganisation des Fürstentum Liechtensteins (LR 172.011)

Abkürzung